Tanch’ŏn kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Tanchon, ort, Hamnam, 
 Tanch'ŏn-gun, kommun, Hamnam, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar